Termin -{CARDO}- ima više značenja.
 Karbazol 1,9a-dioksigenaza, enzim
 -{José Cardó Guarderas}-, peruvanski političar